Fallout puede referirse a:
 Fallout, serie de videojuegos desarrollados por Bethesda Softworks.
 Fallout, primer videojuego de la serie.
 Fallout, personaje del cómic The Flash.
 Fallout, episodio de la serie de televisión The Flash.
 Fallout, canción del rapero Masked Wolf y la banda Bring Me the Horizon
 Fallout, episodio de la serie de televisión Héroes.
 Fallout, episodio de la serie de televisión Stargate SG-1. 
 Fallout, banda estadounidense de Heavy metal.
 The Fallout, álbum de la banda Crown the Empire.
 The Fallout, álbum de la banda Default.
 Fall Out, sencillo del grupo The Police.